

Cinema 
 Buried - Sepolto (Buried) – film del 2010 diretto da Rodrigo Cortés

Letteratura 
 La regola del sospetto (Buried) – romanzo di Mark Billingham del 2006

Televisione 
 Fantasmi del passato (Buried) – episodio della seconda stagione di Prison Break
 Sepolto (Buried) – episodio della prima stagione di Law & Order: UK